Heracleum atlanticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson, Jules Aimé Battandier och Louis Charles Trabut. Heracleum atlanticum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
atlanticum